Naraks ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Naraks (1869–1924), jugoslawischer Orgelbauer
 Kornelija Naraks (* 1972), Schweizer Regisseurin und Drehbuchautorin